Forêt de Saint-Germain dans le département de l'Yonne.
 Forêt de Saint-Germain-en-Laye dans le département des Yvelines